20-й розыгрыш мужской Лиги чемпионов ЕКВ (61-й с учётом Кубка европейских чемпионов) проходил с 22 октября 2019 года с участием 28 клубных команд из 19 стран-членов Европейской конфедерации волейбола. 

Из-за пандемии коронавируса COVID-19 соревнования не были завершены.

Система квалификации 
Розыгрыш Лиги 2019/2020 годов состоит из квалификационного раунда и основного турнира (групповой этап и плей-офф). Заявить по одной команде в квалификационный раунд получили возможность все страны-члены Европейской конфедерации волейбола, не имеющие прямой путёвки в основную стадию. В квалификации разыгрывались 2 путёвки в групповой этап. 18 команд получили места в групповом этапе минуя квалификацию. Эти 18 мест распределены по рейтингу ЕКВ на 2020 год, учитывающему результаты выступлений клубных команд стран-членов ЕКВ в Лиге чемпионов на протяжении трёх сезонов (2016/2017—2018/2019). Согласно ему прямое представительство в Лиге получили клубы из 10 стран: Италия, Россия, Польша (все по 3 команды), Турция, Германия, Бельгия (обе по 2 команды), Франция, Словения, Чехия (все по 1 команде). 

Возможностью заявить по одной команде в квалификационный раунд воспользовались 10 стран: Австрия, Англия, Белоруссия, Босния и Герцеговина, Португалия, Румыния, Сербия, Финляндия, Хорватия, Черногория.

Команды-участницы

Основной турнир

Квалификация

Система проведения розыгрыша 
С квалификационного раунда в розыгрыше участвовали 10 команд. Во всех стадиях квалификации (всего три) применяется система плей-офф, то есть команды делятся на пары и проводят между собой по два матча с разъездами. Победителем пары выходит команда, одержавшая две победы. В случае равенства побед победителем становится команда, набравшая в рамках двухматчевой серии большее количество очков (за победу 3:0 и 3:1 даётся 3 очка, за победу 3:2 — 2 очка, за поражение 2:3 — 1, за поражение 1:3 и 0:3 очки не начисляются). Если обе команды при этом набрали одинаковое количество очков, то назначается дополнительный («золотой») сет, победивший в котором выходит в следующий раунд соревнований. Команды, победившие в матчах 2-го раунда квалификации вышли в основной турнир Лиги. Команды не прошедшие квалификацию получили возможность стартовать в розыгрыше Кубка ЕКВ.

Основной турнир состоит из предварительного этапа и плей-офф. На предварительном этапе 20 команд-участниц разбиты на 5 групп. В группах команды играют с разъездами в два круга. Приоритетом при распределении мест в группах является общее количество побед, затем число набранных очков, соотношение выигранных и проигранных партий, соотношение мячей, результаты личных встреч. За победы со счётом 3:0 и 3:1 команды получают по 3 очка, за победы 3:2 — по 2 очка, за поражения 2:3 — по 1 очку, за поражения 0:3 и 1:3 очки не начисляются. В четвертьфинал плей-офф выходят победители групп и три команды из пяти, имеющие лучшие показатели среди занявших вторые места. 

8 команд-участниц четвертьфинала плей-офф делятся на пары и проводят между собой по два матча с разъездами. Победителем пары выходит команда, одержавшая две победы. В случае равенства побед победителем становится команда, набравшая в рамках двухматчевой серии большее количество очков, система начисления которых аналогична применяемой на предварительном этапе и в квалификации. Если обе команды при этом набрали одинаковое количество очков, то назначается дополнительный («золотой») сет, победивший в котором выходит в полуфинал. Система полуфинала плей-офф аналогично четвертьфиналу. Победители полуфинальных пар выходят в финал.

Финал состоит из одного матча, который будет проведён на нейтральной поле. 

Жеребьёвка предварительного этапа основного турнира прошла в Софии 25 октября 2019 года . По её результатам были сформированы 5 групп предварительного этапа основного турнира (в таблицах приведён состав групп с учётом результатов квалификации).

Квалификация

1-й раунд 
22-23/ 29-30.10.2019

 «Младост» (Загреб) —  «Полония Лондон» (Лондон) 
 22 октября. 3:0 (25:11, 25:17, 25:14).
 30 октября. 3:0 (25:9, 25:12, 25:22).

 «Младост» (Брчко) —  «Бенфика» (Лиссабон) 
 23 октября. 0:3 (22:25, 17:25, 21:25).
 29 октября. 0:3 (18:25, 30:32, 18:25).

2-й раунд 
5-7/ 13-14.11.2019

 «Младост» (Загреб) —  «Задруга Айх-Доб» (Блайбург) 
 7 ноября. 3:1 (22:25, 25:18, 25:21, 25:14).
 13 ноября. 1:3 (28:26, 18:25, 26:28, 23:25). «Золотой» сет — 15:9.

 «Бенфика» (Лиссабон) —  «Будва»
 5 ноября. 3:0 (25:15, 25:17, 25:18).
 14 ноября. 3:1 (15:25, 25:21, 25:23, 27:25).

 «Шахтёр» (Солигорск) —  «Ваммалан» (Састамала) 
 6 ноября. 3:0 (29:27, 25:22, 25:13).
 14 ноября. 3:0 (25:22, 25:22, 25:21). 

 «Аркада» (Галац) —  «Войводина» (Нови-Сад) 
 6 ноября. 3:0 (25:23, 25:17, 25:21).
 13 ноября. 1:3 (20:25, 25:21, 21:25, 22:25). «Золотой» сет — 11:15.

3-й раунд 
20-21/ 27.11.2019

 «Бенфика» (Лиссабон) —  «Младост» (Загреб)
 20 ноября. 3:0 (25:22, 25:20, 25:22).
 27 ноября. 3:1 (25:20, 25:19, 20:25, 25:21).

 «Войводина» (Нови-Сад) —  «Шахтёр» (Солигорск) 
 21 ноября. 3:0 (25:21, 25:18, 25:18).
 27 ноября. 3:0 (25:23, 25:18, 25:22).

Итоги 
2 победителя 3-го раунда квалификации («Бенфика» и «Войводина») вышли в основной турнир Лиги чемпионов. Все остальные команды, участвовавшие в квалификации, включены в розыгрыш Кубка ЕКВ.

Предварительный этап 
3 декабря 2019 — 19 февраля 2020

Группа А 

 5.12: Фенербахче — Йихострой 2:3 (20:25, 25:21, 25:17, 21:25, 12:15).

 12.12: Йихострой — Кучине-Лубе 1:3 (18:25, 25:21, 13:25, 22:25).
 12.12: Трентино — Фенербахче 3:2 (21:25, 23:25, 25:18, 25:17, 16:14).

 19.12: Фенербахче — Кучине-Лубе 1:3 (15:25, 19:25, 25:20, 17:25).
 19.12: Трентино — Йихострой 3:0 (25:11, 25:16, 25:21).

 26.01: Кучине-Лубе — Трентино 3:0 (25:21, 25:18, 25:15).

 28.01: Кучине-Лубе — Йихострой 3:1 (25:21, 25:19, 21:25, 25:19).
 30.01: Фенербахче — Трентино 1:3 (25:17, 22:25, 27:29, 20:25).

 13.02: Трентино — Кучине-Лубе 1:3 (26:24, 29:31, 17:25, 22:25).
 13.02: Йихострой — Фенербахче 3:0 (25:23, 25:23, 25:21).

 19.02: Кучине-Лубе — Фенербахче 3:1 (25:17, 21:25, 25:18, 25:22).
 19.02: Йихострой — Трентино 2:3 (25:21, 25:22, 15:25, 22:25, 11:15).

Группа B 

 3.12: Берлин Рециклинг — АКХ Воллей 3:0 (25:21, 25:15, 26:24).
 4.12: Кузбасс — Факел 3:0 (26:24, 25:21, 25:18).

 11.12: АКХ Воллей — Кузбасс 3:2 (25:23, 25:16, 25:27, 23:25, 19:17).
 11.12: Факел — Берлин Рециклинг 3:0 (25:22, 25:18, 25:17).

 17.12: Факел — АКХ Воллей 3:1 (24:26, 25:20, 25:19, 25:16).
 18.12: Берлин Рециклинг — Кузбасс 1:3 (17:25, 23:25, 25:19, 19:25).

 28.01: Берлин Рециклинг — Факел 2:3 (25:21, 25:15, 20:25, 22:25, 10:15).
 29.01: Кузбасс — АКХ Воллей 3:0 (25:19, 25:23, 25:21).

 12.02: Факел — Кузбасс 3:0 (25:21, 25:16, 25:20).
 12.02: АКХ Воллей — Берлин Рециклинг 2:3 (25:22, 25:19, 16:25, 22:25, 12:15).

 19.02: Кузбасс — Берлин Рециклинг 3:2 (22:25, 25:19, 25:14, 20:25, 15:8).
 19.02: АКХ Воллей — Факел 2:3 (18:25, 25:23, 25:20, 18:25, 11:15).

Группа C 

 4.12: Халкбанк — Гринъярд 2:3 (25:20, 25:23, 27:29, 20:25, 10:15).

 11.12: Гринъярд — Зенит 3:2 (20:25, 18:25, 25:23, 25:22, 20:18).
 11.12: Ястшембски Венгель — Халкбанк 3:0 (25:17, 25:17, 25:21).

 18.12: Халкбанк — Зенит 1:3 (26:24, 23:25, 20:25, 22:25). 
 19.12: Ястшембски Венгель — Гринъярд 3:0 (25:13, 25:20, 25:21).

 18.01: Зенит — Ястшембски Венгель 2:3 (25:18, 16:25, 25:20, 22:25, 14:16).

 29.01: Зенит — Гринъярд 3:0 (25:14, 25:10, 25:22).
 29.01: Халкбанк — Ястшембски Венгель 0:3 (18:25, 18:25, 15:25).

 12.02: Ястшембски Венгель — Зенит 3:1 (25:18, 30:28, 19:25, 25:23).
 12.02: Гринъярд — Халкбанк 3:1 (25:22, 34:36, 25:21, 25:18).

 19.02: Зенит — Халкбанк 3:1 (25:23, 23:25, 25:19, 25:15).
 19.02: Гринъярд — Ястшембски Венгель 3:2 (25:23, 20:25, 19:25, 25:22, 15:8).

Группа D 

 4.12: Сир Сафети — Бенфика 3:1 (25:18, 24:26, 25:15, 25:19).
 4.12: ВЕРВА — Тур 3:0 (25:15, 25:22, 25:23).

 10.12: Бенфика — ВЕРВА 3:1 (25:19, 25:17, 22:25, 25:21).
 11.12: Тур — Сир Сафети 0:3 (30:32, 19:25, 18:25).

 17.12: ВЕРВА — Сир Сафети 1:3 (17:25, 25:23, 21:25, 24:26).
 19.12: Бенфика — Тур 1:3 (20:25, 25:20, 22:25, 18:25).

 29.01: Сир Сафети — Тур 3:0 (25:21, 25:15, 25:21).
 29.01: ВЕРВА — Бенфика 3:0 (25:21, 25:13, 25:22).

 12.02: Тур — ВЕРВА 3:0 (25:21, 25:21, 25:20).
 13.02: Бенфика — Сир Сафети 1:3 (24:26, 21:25, 25:22, 17:25).

 19.02: Сир Сафети — ВЕРВА 3:1 (25:17, 25:27, 25:17, 25:19).
 19.02: Тур — Бенфика 3:1 (25:23, 22:25, 25:23, 25:17).

Группа E 

 3.12: ЗАКСА — Войводина 3:0 (25:20, 25:21, 25:21).
 4.12: Фридрихсхафен — Кнак 0:3 (23:25, 21:25, 15:25).

 10.12: Кнак — ЗАКСА  0:3 (17:25, 19:25, 21:25).
 10.12: Войводина — Фридрихсхафен 0:3 (20:25, 21:25, 20:25).

 17.12: Войводина — Кнак 2:3 (21:25, 20:25, 25:22, 25:22, 12:15).
 18.12: Фридрихсхафен — ЗАКСА  0:3 (23:25, 22:25, 20:25).

 28.01: ЗАКСА — Кнак 3:0 (25:19, 25:18, 25:15).
 29.01: Фридрихсхафен — Войводина 3:2 (23:25, 25:18, 17:25, 25:20, 15:13).

 11.02: Войводина — ЗАКСА 0:3 (11:25, 22:25, 18:25).
 11.02: Кнак — Фридрихсхафен 3:1 (28:26, 26:28, 25:19, 25:17).

 19.02: ЗАКСА — Фридрихсхафен 3:0 (25:21, 25:21, 25:22).
 19.02: Кнак — Войводина 3:0 (28:26, 25:20, 25:18).

Итоги 
По итогам предварительного этапа в четвертьфинал плей-офф вышли победители групп («Кучине-Лубе», «Факел», «Ястшембски Венгель», «Сир Сафети», ЗАКСА) и три лучшие команды из числа занявших в группах вторые места («Трентино», «Кузбасс», «Кнак»).

Четвертьфинал 
3—5/ 10—12 марта 2020.

 «Кнак» (Руселаре) —  «Кучине-Лубе» (Чивитанова-Марке)
4 марта. 0:3 (29:31, 14:25, 16:25). 
0:3 (отказ «Кнака»). 

 «Трентино» (Тренто) —  «Ястшембски-Венгель» (Ястшембе-Здруй)
матчи перенесены, а затем отменены.

 «Факел» (Новый Уренгой) —  «Сир Сафети» (Перуджа)
4 марта. 1:3 (23:25, 21:25, 25:22, 21:25).   
ответный матч перенесён, а затем отменён.

 «Кузбасс» (Кемерово) —  ЗАКСА (Кендзежин-Козле)
4 марта. 2:3 (25:22, 24:26, 25:17, 26:28, 14:16).  
4 марта. 3:1 (21:25, 25:23, 25:18, 25:20).

Решение о завершении соревнований 
23 апреля 2020 решением Административного совета ЕКВ оставшаяся часть еврокубкового сезона не будет завершена из-за пандемии коронавируса COVID-19, а все трофеи будут считаться неразыгранными.

Примечания

Ссылки 
 Лига чемпионов 2019/2020 на сайте ЕКВ

Лига чемпионов ЕКВ
Лига чемпионов ЕКВ
Лига чемпионов ЕКВ